La commune de Haninge est une commune suédoise du comté de Stockholm. Environ  y vivent (2020). Son chef-lieu se situe à Handen.

Localités principales 

 Åsta havsbad (270 hab.)
 Brandbergen (10 430 hab.)
 Dalarö (1 015 hab.)
 Gudö-Vendelsö (7 524 hab.)
 Handen (11 524 hab.)
 Jordbro (9 414 hab.)
 Muskö (264 hab.)
 Norrby (2 466 hab.)
 Schweizerdalen (274 hab.)
 Tungelsta (4 257 hab.)
 Väländan (411 hab.)
 Västerhaninge (17 031 hab.)
 Vega (2 947 hab.)
 Vendelsömalm (6 587 hab.)